Il doppio del torneo di tennis Kosice Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Branislav Stankovič e Marián Vajda che hanno battuto in finale Alejo Mancisidor e Federico Sánchez 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Francisco Montana (semifinali)
 Andrej Merinov /  Mario Rincon (primo turno)

 Jan Kodeš, Jr. /  Milan Trneny (quarti di finale)
 Hernán Gumy /  Nicklas Utgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Challenger 1993